Ко́нлет Хилл (, род. , Балликасл) — британский актёр кино, театра и телевидения родом из Ирландии. Конлет активно снимается в кино, играет в театре и участвует в телепроектах. В России актёр приобрёл широкую известность после выхода на экраны первого сезона сериала «Игра престолов», где Конлет Хилл сыграл роль «мастера над шептунами» Вариса.

Биография 
За время своей творческой деятельности Конлетт Хилл снялся примерно лишь в двух десятках фильмов, что явно говорит о склонности актёра более к театральной работе, нежели кинематографической. За плечами у Конлета почти в два раза больше сценических ролей. Он горячо востребован на родине и уделяет очень много времени театру. Если же говорить о фильмах, то Конлета Хилла чаще можно было увидеть в многосерийных проектах, таких, как «Медики», «Чисто английское убийство», «Приключения молодого Индианы Джонса». Но, без сомнения, «жемчужиной» в короне киноролей актёра стала роль лорда Вариса в сериале «Игра престолов».

Фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

Киноактёры Великобритании
Лауреаты премии Ирландской академии кино и телевидения